Оно-но:

 Оно-но Имоко — японский политический деятель и дипломат конца VI — начала VII века, в период Асука.
 Оно-но Комати (ок. 825-ок. 900) — японская поэтесса, один из шести крупнейших мастеров жанра вака в эпоху Хэйан
 Оно-но Такамура (802—853) — японский учёный и поэт, знаток китайской литературы, искусный каллиграф.